Казанский государственный аграрный университет (Казанский ГАУ) (, ) — высшее учебное заведение в Казани.

История 
Университет создан 22 мая 1922 года при объединении сельскохозяйственного факультета Политехнического института и лесного факультета Казанского университета. Новый вуз получил название Казанский институт сельского хозяйства и лесоводства.

Статус академии присвоен в 1995 году, статус университета — в 2006 (приказ Минсельхоза России от 16 августа 2006 г. № 238).

Структура университета

Ректоры 
 Парфентьев Николай Николаевич (1922—1924)
 Вершинин Андрей Константинович (1941—1943)
 Катков Николай Семёнович (1971—1985)
 Шабаев Мирсазян Тагирзянович (1985—1996)
 Файзрахманов Джаудат Ибрагимович (1996—2018)
 Валиев Айрат Расимович (с 2018 года)

Известные преподаватели и выпускники 
 Тольский, Андрей Петрович — русский советский учёный в области лесного хозяйства, теоретик, пионер лесоразведения в засушливых районах России, специалист по лесным культурам и метеорологии. Педагог, профессор. Заслуженный деятель науки Марийской АССР.
 Карпилов, Юрий Соломонович —  советский фитофизиолог. Доктор биологических наук (1973), профессор (1977). Первооткрыватель С4-пути фотосинтеза растений.
 Усманов, Гумер Исмагилович — советский партийный и государственный деятель, Секретарь ЦК КПСС (1989—1990), первый секретарь Татарского обкома КПСС (1982—1989).
 Шаймиев, Минтимер Шарипович — советский и российский государственный и политический деятель. Государственный советник Татарстана с 26 апреля 2010 года.
 Минниханов, Рустам Нургалиевич — российский политик. Президент Татарстана с 25 марта 2010.

Награды 
 Орден «Знак Почёта»
 Орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2022 год) — за особо выдающиеся заслуги коллектива университета в развитии науки, большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса республики.

Примечания

Ссылки 
 Сайт университета
 История Казанского ГАУ

Казанский государственный аграрный университет